Аэропорт Чалкиитсик (),  — государственный гражданский аэропорт, обслуживающий авиаперевозки района Чалкиитсик (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Чалкиитсик располагается на высоте 166 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 3/21 размерами 1219 x 27 метров с гравийным покрытием.

За период с 31 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года Аэропорт Чалкиитсик обработал 650 операций взлётов и посадок самолётов (54 операций ежемесячно). Из них 77 % пришлось на аэротакси и 23 % на авиацию общего назначения.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Юкон-Коюкука